Дуфанець — українське прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 218 носіїв; найбільше — в Миколаївському районі Львівської області.
 Іван (Дуфанець) — доктор канонічного права; вікарій Паризької єпархії УГКЦ.
 Дуфанець Марія Михайлівна (1903—1980) — українська поетеса.
 Дуфанець Олексій Федорович (1931—2017) — український художник і педагог; член Спілки радянських художників України.

Примітки 

українські прізвища